Кампании Андроника III Палеолога — это серия военных походов во время правления византийского императора Андроника III Палеолога.

Кампании Андроника III Палеолога

Турецкая кампания Андроника III Палеолога 

После захвата власти Андроник III обратил свой взор на восточные провинции империи. К тому времени от них остались лишь сильные, но изолированные крепости такие как Никомедия, Никея или Филадельфия, а также узкая черноморская полоса до Ираклии Понтийской. Остальная Вифиния была под властью воинственного племени турок-осман. В 1326 году они захватили Пруссу и сделали её своей столицей. Теперь они осадили Никею, гарнизон которой пока стойко держался. Ей на помощь выступил Андроник III с войском.

У Андроника было 2000 закованной в броню фракийской конницы, которая отличилась во время сражений Гражданской войны и многотысячное ополчение, которое было абсолютно небоеспособное. С такими силами он в 1329 году высадился в Вифинии. Предварительно он при содействии своего близкого друга и великого доместика Иоанна Кантакузина заключил мирный договор с сельджукским племенем Караси, тем самым обеспечив себя с фланга. Византийский император беспрепятственно двигался вплоть до Пелеканона, где ему преградило путь большое османское войско османского бея Орхана, численностью в 8 тысяч солдат. Там же и разыгралось генеральное сражение. 

В начале боя османы бросили вперёд застрельщиков и лёгкую кавалерию. Они обстреливали византийские порядки и легко ускользали от контратак противника. Тем самым они с минимальными потерями измотали византийцев. После полудня Орхан атаковал основными силами. Византийские солдаты отразили первый натиск, но затем начали медленно отступать. Тем не менее, османам не удалось пробить оборону византийцев и Орхан вынужден был отойти на прежние позиции оставив лишь 300 всадников наблюдать за неприятелем. Вероятно, что сражение могло продолжиться и на следующий день, но всё решил случай.

Во время сражения Андроник получил тяжёлую рану, но остался на поле боя. Ночью он отправился в близлежащий город Филокрены на перевязку. Но византийское ополчение узнав о том, что император покинул поле боя, решило, что Андроник бежал и поэтому устремилось вслед за своим императором. Андроник III понимая, что после бегства подавляющей части войска сопротивляться более смысла не имеет, отплыл в Константинополь. 

После этого поражения в марте 1331 года пала Никея. Османы подошли к Никомедии и осадили её. В 1332 году Андроник III срочно собрал войска и подошёл к Никомедии. В произошедшей стычке он заставил осман отступить. Но несмотря на этот успех уже в следующем году ему пришлось заключить договор с османами. Возможно, такой манёвр может быть объяснён тем фактом, что в то время Андроник воевал на западе и у него не было возможности бороться на два фронта. В подписанном договоре утверждалось, что османы не будут более нападать на византийские владения, а император обязуется выплачивать ежегодную сумму в размере 12 тысяч иперпиров. Но османы воспользовавшись, что Андроник был связан войной на западе в 1337 году захватили Никомедию, а в 1338 году пала византийская крепость Христополь. В том же году Орхан с 36 кораблями штурмовал Константинополь, но был разбит. К концу правления Андроника у Византии в Малой Азии оставались лишь узкая черноморская полоса в районе Хиле (нане Шиле), города Фокея, Амастрида, Ираклия Понтийская, Филадельфия и Пеги.

Болгарские кампании Андроника III Палеолога 

 
В августе 1322 года болгарский царь Георгий II Тертер воспользовавшись тем что, в Византии была гражданская война между Андроником III и Андроником II захватил северную Фракию с городом Филлиполь. Андроник III, однако, собрал войска и выбил болгар из Фракии, а также осадил Филлиполь. Далее была захвачена вся южная Болгария. Но пришедший в 1323 году к власти в Болгарии Михаил III Шишман отбил захваченные византийцами болгарские территории обратно. Одновременно византийцами был обратно отбит Филлиполь. 

На время наступило временное затишье на византийско-болгарском театре боевых действий. Но неожиданно хан Золотой Орды Узбек решил вмешаться в борьбу между болгарами и византийцами. Он прислал на помощь Шишману огромную орду, которая в 1324 году вторглась во Фракию. Но Андроник смог собраться с силами и между Адрианополем и Дидимотихом разгромил войско неприятеля. Далее византийцы форсировали Марицу и рассеяли татар по горам, преследуя их до Тунджи. 

После поражения татар Михаил III решил заключить мир с византийцами. В 1326 году был подписан мирный договор между двумя державами. Болгары не только отказывались от каких-либо претензий на Фракию, но и уступали Византии крупный черноморский порт Созополь. Византийцы же освобождали захваченные у болгар во время войны города Месемврия и Сливен. 

Следующее столкновение между Болгарией и Византией произошло в 1328 году. Тогда болгары опустошили северные районы Фракии. В отместку византийцы вторглись в южную Болгарию, разграбили её и взяли главный город той области Ямвол. После обоюдных нарушений границы, Михаил и Андроник, осенью 1328 года заключили мир, не в последнюю очередь из-за того, что византийскому царю следовало срочно появиться в Малой Азии. Договор был скреплён браком сестры Андроника Феодоры и самим болгарским царём. 

В 1330 году мирный договор был преобразован в военный союз Болгарии и Византии против Сербского королевства. Два государя — византийский император и болгарский царь вторглись на территорию Сербского королевства. Но Михаил III Шишман был разгромлен при Вельбудже (сам царь умер через 3 дня после сражения), а византийский император вынужден был срочно отступать из пределов Сербского государства. 

В Болгарии начались междоусобицы и Андроник решил вторгнуться в пределы вчерашнего союзника. Осенью 1330 года он с ходу захватил все земли Болгарского царства до Тунджи. Но в начале весны 1331 года в Болгарии произошёл переворот: власть в стране захватил Иван-Александр. Он смог заключить мир с  сербами, который был скреплен браком сербского короля и Елены, сестры Ивана-Александра, на Пасху 1332 года. После этого он собрал вместе со своим союзником валашским воеводой большое войско и под Русокастро заставил Андроника отступить. В результате этого был заключён мир между византийским и болгарским государями, который подтверждал статус-кво.

Болгаро-византийские войны в период правления Андроника III закончились. Дальнейшие крупные столкновения между этими двумя державами продолжились в период гражданских войн между византийскими императорами Иоанном V Палеологом и Иоанном VI Кантакузиным, а отдельные мелкие стычки продолжались вплоть до 60-х годов XIV века.

Эгейская кампания Андроника III Палеолога 

Эгейские кампании Андроника III Палеолога преследовали цель захватить полузависимые от Генуи острова в Эгейском море, которые приносили очень большой доход в государственную казну.

Первый Эгейский поход Андроника произошёл осенью 1329 года, когда императорский флот взял курс на остров Хиос. Идея этого похода исходила от матери Иоанна Кантакузина Феодоры Палеолог. Правитель Хиоса, Мартин Дзаккариа, заперся с 800 солдат в главной цитадели острова. Однако вскоре видя безнадёжность своего положения, Мартин капитулировал перед Андроником. Остров вошёл в состав империи, а прибрежные сельджукские племена Сарухан, Ментеше и Айдын вступили с империей в союз.

Предпосылка ко второму походу Андроника в Эгейское море имело начало в начале 30-х годов XIV века. Тогда турецкие племена Айдын, Сарухан и Ментеше беспощадно грабили все суда в Эгейском море. Западные державы, в первую очередь Венецианская республика, очень сильно страдали от этих грабежей и решили создать антитурецкую коалицию, к которой должна была примкнуть и Византия — от Запада не укрылась опасность империи от Османского бейлика. В 1332 году Венеция с благословения Римского Папы Иоанна XXII создала коалицию, в которую входили помимо Венеции Византия и рыцари-иоанниты. В 1334 году к этому союзы присоединились Кипр, Франция и Папство, а также Наксосский дука Санудо. 

Политический союз Византии и Венеции привёл генуэзцев в ярость. Генуэзская колония близ Константинополя Галата возводила вокруг себя новые укрепления. Затем Генуэзская республика настолько ловко интриговала, что рыцари Родоса выступили открыто против византийцев. К ним примкнул дука Наксоса Санудо и наместник Фокеи Каттанео. В 1336 году Андроник с войском и построенным флотом осадил и заставил капитулировать Галату, где генуэзцы вынуждены были срыть все укрепления. Затем с большим флотом в 84 судна он выступил в поход на Лесбос, который был захвачен войсками Каттанео. Благодаря сельджукам он захватил весь остров, кроме его главного города Митилены, где укрепился Каттанео. Одновременно была осаждена Фокея, где были захвачены знатные подданные Саруханского эмира. Но видя своё безнадёжное положение эти города вскоре сдались. Фокея была присоединена к империи, а её купцы в ущерб генуэзцам могли торговать в империи беспошлинно. 

Эгейские походы Андроника завершились. Это были последние успешные крупные операции византийского флота. Далее флот империи постепенно ослабевал, но продолжал функционировать вплоть до падения Константинополя.

Эпирская кампания Андроника III Палеолога 

В 1331 году латинский император Филипп Тарентский решил восстановить своё влияние в Греции. Для этого он послал войско (800 французских рыцарей и 500 тосканских пехотинцев), которое находилось под командованием своего зятя Вольтера Бриенна в Эпир. Тот сразу смог захватить сильную крепость Воницу, а затем осадил столицу деспотата Арту. Деспот Эпира Иоанн II Орсини присягнул на верность латинянам. Вольтер Бриенн использовал территорию Эпира как плацдарм для похода против Каталонского государства, но экспедиция оказалась неудачна, и Бриенн отплыл из Греции летом 1332 года, оставив контролировать остров Левкос и Воницу (эта крепость перешла в контроль латинянам) Иоанна де Мандели.

 
Иоанн II Орсини приобретя сильного союзника в лице латинян решил захватить Фессалию. Правитель тамошней области Стефан Гавриилопул Меллесина в 1333 году скончался, и область осталась без правителя. В 1333 году Иоанн II вторгся с войском в западную Фессалию и захватил её. Одновременно в Фессалию вторгся византийский наместник Фессалоник Михаил Мономах и привёл в подчинение империи несколько городов на побережье Эгейского моря. Видя, что в Фессалию вторгся ещё и деспот Эпира, Мономах послал гонцов за Андроником, который в то время заключал мир с османами. Император нанял венецианцев для перевозки византийцев в Фессалию и византийские солдаты в кратчайший срок достигли берегов этой области, чем абсолютно обескуражили Иоанна Орсини.

Андроник перешёл в контрнаступление. Не желая кровопролития Андроник просто окружал отдельные отряды эпиротов, а затем отправлял их домой. Тем самым у эпиротов полностью проподало желание воевать. Так Андроник быстро изгнал войска Иоанна Орсини из Фессалии. Более того, 4 албанских племени у Эльбасана присоединились к империи. Византийская партия в Эпире разбила латинскую. О том, чтобы продолжить борьбу с Византией, у Иоанна не было ни сил, ни средств, ни активных союзников.

Следующие события окончательно повергли Эпирский деспотат в кризис. В 1336 году Иоанн II Орсини был отравлен своей женой Анной. На престол взошёл малолетний сын Иоанна Никифор II Орсини, а регентом назначалась Анна. В 1336 году сербы захватили важный порт на Адриатическом море Диррахий, но вторжение на территории южнее провалилось. Вассал Византии албанский князь Андрей II Музаки разбил сербское войско и не пустил их в центральную и южную Албанию с Эпиром. За это албанский князь получил герб Палеологов и титул "деспот". После этого сербы более 5 лет не вторгались в пределы империи. Византия осталась единственной крупной силой в Эпире и южных окраинах Албании.

В 1337 году против власти византийцев восстали жители южной Албании. Андроник III собрал войска, в который также входил отряд из 2000 айдынидов под началом их эмира Умура, и страшно разграбил страну. После этого Андроник III вторгся в Эпирский деспотат. Анна пыталась сохранить свою страну независимой, но Андроник был непреклонен и в 1337 году Эпирский деспотат прекратил своё существование. Наместником Эпира был поставлен Феодор Синадин. Никифор II Орсини должен был жениться на дочери Иоанна Кантакузина.

Но Никифор при содействии латинян бежал к латинской императрице Катерине Валуа, которая благосклонно отнеслась к беглецу. Она снабдила его деньгами и войском и отправила его в Эпир. В 1339 году Никифор занял сильную крепость Тхомокастрон, а затем весь южный Эпир сбросил с себя власть Византии. Синадин был брошен в тюрьму. Но весной 1340 года прибыл Андроник с войском и захватил весь восставший регион. Последним пал Тхомокастрон и Никифор попал в плен. Он отказался от титула деспота и был вынужден переселиться в Фессалоники, а также жениться на дочери Кантакузина. За это он получал титул паниперсеваста. На этом Эпирские кампании Андроника кончились. 

Эпирские кампании стали последними походами Андроника, но они принесли Византии господство в Западной Греции. В дальнейшем Эпир после смерти Андроника в 1341 году был завоёван сербами.

Примечания

Литература 
 
 
 
 
 К. Рыжов. Все монархи мира: Греция. Рим. Византия.
 Каждан А., Литаврин Г. Очерки истории Византии и южных славян
 Рустан Рахманалиев. Империя тюрков. История Великой цивилизации.
 Джонатан Харрис. Византия. История исчезнувшей империи.
 
 Колотова Ольга. Заккариа, сеньоры Хиоса .

Войны Византии